Гопники, Гопи — представники субкультури, утвореної в результаті інфільтрації кримінальної естетики в робітниче середовище

Гопи — село в гміні Пшодково Картузького повіту Поморського воєводства